Petääluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Petääluoto (ö, lat 61,69, long 28,93), Södra Savolax, Nyslott, 
 Petääluoto (ö, lat 61,64, long 29,13), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar